Luidor – złota moneta francuska bita w latach 1640–1791
 Louis d'argent, écu blanc, écu d'argent – srebrna moneta talarowa, bita we Francji od 1641 do rewolucji